IV Чемпионат России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А» проходил с 28 января по 17 мая 1995 года.

В турнире высшей лиги «А» приняли участие восемь команд. Определение победителя соревнований прошло в два этапа: предварительный, на котором команды провели трёхкруговой турнир по туровой системе, и финальный, на котором четыре сильнейших команды по круговой системе и матчах плей-офф определили призёров первенства.

Вновь не было равных волейболисткам екатеринбургской «Уралочки», не проигравшей ни одного матча. Команды ЦСКА Москва и «Уралочка-2» (Екатеринбург) завоевали серебряные и бронзовые медали первенства соответственно.

Помимо высшей лиги «А» соревнования прошли также в высшей лиге «Б» (16 команд), первой (12 команд) и второй (12 команд) лигах.

Высшая лига «А»

Предварительный этап